Kenta Maeda , född den 11 april 1988 i Tadaoka, är en japansk professionell basebollspelare som spelar för Minnesota Twins i Major League Baseball (MLB). Maeda är högerhänt pitcher.

Statistik

Nippon Professional Baseball

Grundserien 

 = Bäst i ligan (för genomsnittskategorier: minst 1 IP för varje match som klubben spelade) = Sämst i ligan

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 

Japanska basebollspelare
Personer från Osaka prefektur
Japanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Hiroshima Toyo Carp
Spelare i Los Angeles Dodgers
Spelare i Minnesota Twins
Spelare i World Baseball Classic 2013
Födda 1988
Levande personer
Män
WP:Projekt Japan